Пьер-Реми́ Вийеме́ (; 1735—1807) — французский ботаник и врач.

Биография 
Пьер-Реми Вийеме родился 13 сентября 1735 года в деревне Норруа в департаменте Вогезы. Сначала поступил в Университет Понт-а-Муссон, однако бросил и получал образование у своего дяди-иезуита в Нанси. Там он учился фармации, ботанике и естествознанию. В 1762 году Вийеме поступил в Фармацевтический колледж Нанси. В 1766 году он окончил колледж и стал преподавать там ботанику и химию. Затем Реми был назначен профессором естественной истории, несколько лет работал директором ботанического сада Нанси. Реми Вийеме скончался 21 июля 1807 года в Нанси.

В 1762 году родился сын Реми Вийеме — Пьер Реми Франсуа де Поль, впоследствии также ставший ботаником.

Гербарий Реми Вийеме хранится в Ботаническом саду Нанси (NCY).

Некоторые научные работы 
 Willemet, P.R.; Coste, J.F. (1778). Essais botaniques, chimiques et pharmaceutiques. 120 p.
 Willemet, P.R. (1780). Phytographie économique de la Lorraine. 142 p.
 Willemet, P.R. (1805). Phytographie encyclopédique. 3 vols., 1394 p.

Роды растений, названные в честь Р. Вийеме

Литература 
 
 R. Zander, F. Encke, G. Buchheim, S. Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции